Нуево Халапа има више значења:

 Нуево Халапа, Тапумбак (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Халапа (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику